Ludwik I Zgodny (6 lutego 1402-17 stycznia 1458), był landgrafem Hesji w latach 1413-1458.

Był synem Hermana II i Małgorzaty - córki Fryderyka V, burgrabiego Norymbergi. Jego żoną była Anna, córka Fryderyka I Kłótnika, elektora saskiego.

Drzewo genealogiczne 

Władcy Hesji-Kassel
Urodzeni w 1402
Zmarli w 1458